Сочивакан има више значења:

 Сочивакан (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочивакан (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику